Target (Allier)
 Target Center
 The Target
 Target Corporation

Veja também 
 J. P. Targete

Desambiguação